Факельный танец () — старинный церемониальный танец, ведущий своё начало с IV века. 

Во время него танцоры держат горящие факелы в руках или зажжённые свечи на голове. Музыка его применялась и на турнирах. В позднейшее время для шествий, связанных с придворными торжествами, композиторы писали музыку под этим названием, например известный Факельный танец, написанный Мейербером для торжеств при прусском дворе. В Германии бракосочетание членов царствующих фамилий сопровождается танцами с факелами.

История 
В древности факельный танец был подобен полонезу, в котором танцоры держали в руках восковые факелы. В античной Греции и в Риме факельные танцы являлись частью свадебной церемонии. Традиции подобных танцев были популярны во многих немецких княжеских семьях со времён средневековья до XVIII века. Также факельные танцы проводились во Франции, в Англии и в Дании. Факельный танец исполнялся даже в 1913 году на свадьбе дочери Вильгельма II и герцога Брауншвейгского.

Примечания

Литература 

 
 
 
 Ilka Peter: Der Salzburger Fackeltanz, 1979. Verlag der Salzburger Druckerei, Salzburg

Ссылки 
 Зальцбургский факельный танец (видео)

Церемониальные танцы
Старинные танцы
Свадьба